Syrjäjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Syrjäjärvi (sjö i Perho, Mellersta Österbotten),  (52 ha)
2. Iso Syrjäjärvi, sjöar i Kuusamo,  (52 ha)
3. Pikku Syrjäjärvi, sjö i Kuusamo,  (56 ha)
4. Pieni Syrjäjärvi, sjöar i Suomussalmi,  (33 ha)
5. Syrjäjärvi (sjö i Suomussalmi, Kajanaland), sjöar i Suomussalmi,  (64 ha)
6. Syrjäjärvi (sjö i Kaavi, Norra Savolax), sjö i Kaavi,  (2,7 km²)
7. Ylä-Syrjäjärvi, sjö i Leppävirta,  (50 ha)
8. Syrjäjärvi (sjö i Leppävirta, Norra Savolax), sjö i Leppävirta,  (81 ha)
9. Syrjäjärvi (sjö i Pieksämäki, Södra Savolax), sjö i Pieksämäki,  (35 ha)